Nabiza puede referirse a:
El nombre común de la planta Brassica napus.
El nombre común de la planta Brassica nigra.
El nombre común de la planta Brassica rapa.
El nombre común de la planta Raphanus raphanistrum.
El nombre común de la planta '''''Rumex crispus.